Клочко́в, Клочко́ва — прізвище
 Клочков Андрій Ілліч — радянський діяч органів міліції та державної безпеки, депутат Верховної Ради УРСР першого скликанняю
 Клочков Владислав Васильович — білоруський хокеїст.
 Клочков Юрій Олексійович —  радянський державний діяч, дипломат.
 Клочков Яків Тимофійович — Герой Радянського Союзу.
 Клочкова Лариса Петрівна —  українська спортсменка, бронзова призерка Паралімпійських ігор.
 Клочкова Яна Олександрівна — українська спортсменка, чотирикратна олімпійська чемпіонка.